Live Without a Net : album live de 1980 du groupe de rock Angel ;
 Live Without a Net : film vidéo tiré d'un concert live de Van Halen en 1986 ;
 , une anthologie de science-fiction par Lou Anders en 2005.